Со́йер — фамилия и топоним.

Известные носители
 Сойер, Айзек (1902—1981) — американский художник, младший брат близнецов Мозеса и Рафаэля Сойеров.
 Сойер, Алекс (род. 1993) — английский актёр.
 Сойер, Амос (1945–2022) – президент Временного правительства национального единства Либерии.
 Сойер, Гордон (1905—1980) — американский звукорежиссёр.
 Сойер, Дайан (род. 1945) — американская журналистка и телеведущая.
 Сойер, Джозеф (1874—1965) — канадский шахматист.
 Сойер, Дэвид (1923—2010) — американский виолончелист.
 Сойер, Дэниел (1884—1937) — американский гольфист.
 Сойер, Конни (урождённая Рози Коэн; 1912—2018) — американская актриса.
 Сойер, Курт (род. 1981) — американский хоккеист.
 Сойер, Мозес (1899—1987) — американский художник-реалист, брат-близнец Рафаэля Сойера.
 Сойер, Пол (1865—1917) — американский художник.
 Сойер, Рафаэль (1899—1987) — американский художник-реалист, брат-близнец Мозеса Сойера.
 Сойер, Роберт Джеймс (род. 1960) — канадский писатель-фантаст.
 Сойер, Томас (футболист) — британский футболист.
 Сойер, Тунч (род.1959) — турецкий политик, мэр третьего по величине города Турции Измира с весны 2019 года.
 Сойер, Ферди Сабит (род. 1952) — премьер-министр самопровозглашённой Турецкой республики Северного Кипра.
 Сойер, Шон (род. 1985) — канадский фигурист-одиночник.

Выдуманные персонажи
 Том Сойер — персонаж романов Марка Твена «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна».
 Сойер — персонаж телесериала «Остаться в живых».
 Сойеры — семейство маньяков в серии фильмов про «Техасскую резню бензопилой».
 Бубба Сойер, более известный как Кожаное лицо — маньяк, главный злодей серии фильмов.

Топоним
 Сойер — округ в штате Висконсин, США.